Bonarda steht für folgende rote Rebsorten:

 Bonarda di Gattinara
 Bonarda Grossa, siehe Croatina
 Bonarda Novarese, siehe Uva Rara
 Bonarda Piemontese